Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1963 bestod av 12 lag, och Reipas från Lahtis vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1963 i Finland
Fotbollssäsongen 1963
1963